Trasierra puede referirse a:

Lugares de España:

 Trasierra: Localidad del municipio de Ruiloba (Cantabria).
 Trasierra: Municipio de provincia de Badajoz (Extremadura).